Альми́да де Валь Ви́нквист (; ) — шведская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Швеции бронзовый призёр  в паре с Оскаром Эрикссоном.

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 Зимние Универсиады: золото (2019), бронза (2017).
 : золото (, ), серебро (, , ), бронза ().
 : серебро (2013).
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2017, 2018), бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Sundbybergs CK Juniorlaget | laget.se

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Призёры Универсиад в кёрлинге